Zahltag steht für:

 Zahltag, Tag der Lohnauszahlung
 Tag der Zinsfälligkeit, siehe Zinstag
 Zahltag (Aktionsform), eine Aktionsform der Erwerbslosenbewegung in Deutschland

Werktitel:
 Zahltag (Kurzgeschichte), eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick
 Zahltag (Bass-Sultan-Hengzt-Album)
 Zahltag (1922), Spielfilm von Charlie Chaplin
 Zahltag (1972, Filmdrama), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1972 
 Zahltag (1972, Gangsterfilm), deutsch-französischer Gangsterfilm aus dem Jahr 1972
 Polizeiruf 110: Zahltag, deutscher Fernsehkrimi (1990)
 Tatort: Zahltag (2002), die 4. Folge mit Ritter und Stark
 Tatort: Zahltag (2016), die 9. Folge mit Faber

Siehe auch:
 Payday